Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2023 probíhala mezi 9. až 12. lednem 2023 v Melbourne Parku  před rozehráním hlavní soutěže. Do tříkolového kvalifikačního turnaje nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Dvacet z nich postoupilo do navazující dvouhry včetně čtyř šťastných poražených.

Nasazení hráči

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Kvalifikace mužské dvouhry Australian Open 2023 na oficiálních stránkách grandslamu

kvalifikace mužů